Niemcy:
 Stadtfeld – dzielnica Wernigerode
 Stadtfeld Ost – dzielnica Magdeburga
 Stadtfeld West – dzielnica Magdeburga

Osoby:
 Martin Stadtfeld – niemiecki pianista